Onderdistrict in Indonesië
Bancak (onderdistrict), een onderdistrict in het bestuurlijke gebied Semarang in de provincie Midden-Java
Plaats in Indonesië
Bancak (Gunungwungkal), een plaats in het onderdistrict Gunungwungkal in het regentschap Pati in de Indonesische provincie Midden-Java
Bancak (Semarang), een plaats in het gelijknamige onderdistrict in het regentschap Semarang in de Indonesische provincie Midden-Java